Champagne Charlie kan avse:

 Champagne Charlie (1936) – en amerikansk film från 1936 av James Tinling, originaltitel Champagne Charlie
 Champagne Charlie (1944) – en brittisk musikal från 1944 av Alberto Cavalcanti, originaltitel Champagne Charlie
 Champagne Charlie (1989) – en fransk-kanadensisk drama TV-serie, originaltitel Champagne Charlie
 Champagne Charlie (sång) – en engelsk varietésång vars melodi bl.a. använts till sången Jag vilse gick i många år